Iribarren est un nom de famille d'origine basque et qui signifie « à l'intérieur du Domaine », de iri (domaine), et barne ou barren (profond, intérieur). Iri ne doit pas être confondu avec hiri, le village.

Patronymes 

Marie-Thérèse Morlet ne cite pas le nom de famille Iribarne dans l’entrée Iri-, « terme basque désignant le domaine, puis par extension  le village » : le nom de famille cité le plus approchant est Iribarne.

Iribarren est un nom de famille d’origine basque notamment porté par :
 Hernán Iribarren (1984-), joueur de baseball vénézuélien 
 Jean-Michel Iribarren, (1958-), écrivain français, auteur de L’Insecte
 Juan Francés de Iribarren (1699-1767), compositeur espagnol de la période baroque
 Iribarren, pseudonyme parfois utilisé par G. Iranzo (1918-1998), auteur espagnol de bande dessinée

Toponymes 
 Venezuela
 Iribarren : l'une des 9 municipalités de l'État de Lara.

Voir aussi

Références

Liens externes 
 

Patronyme basque
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme